Eitzenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Eitzenberger (1905–1978), österreichischer Raumfahrtingenieur
 Wilhelm von Eitzenberger (1875–1956), deutscher Offizier